lhh – codice ISO 639-3 della lingua laha (idoesia)